Osoby noszące nazwisko Mroczek

 Adrian Mroczek (ur. 30 marca 1985) – koszykarz
 Czesław Mroczek (ur. 23 marca 1920) – aktor
 Czesław Mroczek (ur. 20 lipca 1964 w Kałuszynie) – polski polityk, prawnik, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji
 Marcin Mroczek (ur. 18 lipca 1982 w Siedlcach) – aktor
 Rafał Mroczek (ur. 18 lipca 1982 w Siedlcach) – aktor

Chrząszcze:
 mroczek (Stenomax) – rodzaj chrząszczy z rodziny czarnuchowatych

Nietoperze:
 mroczek (Eptesicus) – rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych
 mroczek pozłocisty
 mroczek późny

W medycynie:
 mroczki